Kovács Krisztián (1965)  gyerekszínész, informatikus
Kovács Krisztián (1977), a Fish! zenekar frontembere, énekes, gitáros, műsorvezető, szpíker (beceneve: „Senior Hal”)
Kovács Krisztián (1978) színművész
Kovács Krisztián (1982), techno dj; művésznevén: SanFranciscoBeat (aka Egér)
Kovács Krisztián (1982?) drum’n’bass dj és producer, a Magyar Lemezlovas Egyesület zenei műfajok bizottságának tagja; művésznevén: Chris.SU
Kovács Krisztián (1987) író 
Kovács Krisztián (?) menedzser, média- és reklámpiaci szakember, volt a TV2 kereskedelmi igazgatója és a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének elnöke
Kovács Krisztián (?) piaci elemző, pénzügyi szakember

hasonló nevűek
S. Kovács Krisztián színművész

Jegyzetek